Vignola – miejscowość we Włoszech
 Jacopo Barozzi da Vignola – włoski architekt